Puchar Świata w lotach narciarskich 2015/2016 odbył się podczas zaplanowanych czterech i dwóch dodanych dodatkowo indywidualnych konkursów lotów narciarskich (oraz jeszcze jednego konkursu, drużynowego, którego nie wlicza się jednak do tej klasyfikacji). Tegoroczną edycję Pucharu Świata w lotach narciarskich zorganizowano na dwóch największych skoczniach na świecie. Konkursy Pucharu Świata w skokach narciarskich 2015/2016 zostały przeprowadzone w dniach 12-14 lutego 2016 w Vikersund na skoczni Vikersundbakken oraz w dniach 17-20 marca 2016 w Planicy na skoczni Letalnica. Zwycięzcą Małej Kryształowej Kuli został Słoweniec Peter Prevc, zdobywając te trofeum po raz trzeci z rzędu.

Skocznie

Klasyfikacja generalna 
Opracowano na podstawie.

Zobacz też 
 Puchar Świata w skokach narciarskich 2015/2016 – Vikersund
 Puchar Świata w skokach narciarskich 2015/2016 – Planica
 Puchar Świata w skokach narciarskich w Vikersund
 Puchar Świata w skokach narciarskich w Planicy

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

 
Wyniki Pucharu Świata w lotach narciarskich